Fournes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fournes-en-Weppes, kommun, Département du Nord, 
 Fournès, kommun, Département du Gard,